Гран-при Венгрии 1991 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Венгрии. Соревнования состоялись 11 августа 1991 года.

Гонка 

|}

 Единственный лучший круг в карьере Бертрана Гашо 1:21,547
 Первый лучший круг в истории команды Джордан.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии